Le district de Bijapur peut désigner :
 District de Bijapur (Chhattisgarh), dans l'état du Chhattisgarh, en Inde ;
 District de Bijapur (Karnataka), dans l'état du Karnataka au sud de l'Inde.